Филипп Старк (, род. 18 января 1949, Париж, Франция) — французский промышленный дизайнер, дизайнер интерьеров и потребительских товаров серийного производства.

Биография 
Родился 18 января 1949 года в Париже в семье авиаконструктора Андре Старка. После учёбы в парижской Школе Камондо, в 1968 году основал своё первое дизайнерское предприятие, специализировавшееся на создании надувных объектов.

Филипп Старк начал свою революцию в стиле, создавая в конце 70-х ночные клубы. Именно в то время он сделал себе имя дизайнера-бунтаря. Именно Филиппа Старка президент Франции Миттеран выбрал в 1983 году в качестве одного из дизайнеров, которые должны были переосмыслить дизайн президентской резиденции в Елисейском дворце. C этого момента начинается карьера молодого, но уже всемирно известного дизайнера. Спустя более тридцати лет, он — подтвержденная легенда французского дизайна, все еще в центре внимания. Его отели, рестораны, кафе, ночные клубы, бутики, частные дома, музеи и даже винные погреба отличаются друг от друга, при этом каждый в отдельности претендует на статус городской достопримечательности.

Филипп Старк внес огромный вклад в промышленный дизайн — его руке принадлежит дизайн дворцов и кофемашин, музеев и стаканов. А стул Louis Ghost (многие ошибочно называют эту модель просто Ghost) является не только одним из самых узнаваемых в мире, но и самым подделываемым, что не свойственно для предметов мебели.

С 1969 года работает в тесном сотрудничестве с Пьером Карденом, в 1975 году сконцентрировался на независимом творчестве дизайна интерьера и промышленного дизайна. В 1984 году начал работать с компанией Baleri Italia в сфере предметного дизайна. В следующие четверть века он сотрудничал со многими известными производителями мебели, ванных, аксессуаров и предметов декора. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.

В 2008 году был назначен на должность «художественного директора председательства Франции в Европейском союзе» по инициативе Бернара Кушнера.

В 2016-2017 годах занимался разработкой дизайна смартфона Xiaomi Mi Mix.

Крупные проекты Филиппа Старка начала 2010-годов в Париже — терраса ресторана Kong и интерьер отеля Royal Monceau.

Филипп Старк с ранних лет в своих работах продвигал идеи гуманизма, что было отмечено тем фактом, что он был первым французом, который был приглашен на конференцию TED (технологии, развлечения и дизайн) вместе с такими всемирно известными участниками, как Билл Клинтон и Ричард Брэнсон.

Семья 
С декабря 2007 года Филипп Старк женат на Жасмин Абделлатиф, от которой у него в мае 2011 года родилась дочь. Будучи художником во всех смыслах этого слова, Старк выбрал для своих детей оригинальные имена: Ара, Оа, Лаго, Кей и Джастис Старк.

Его старшая дочь Ара - художник и музыкант, участвовала в некоторых проектах своего отца, таких как украшение парижского дворца, отель Le Meurice, в котором она спроектировала оформление потолка ресторана Le Dali или совсем недавно - отель Brach в Париже.

Работы 

 2003. Реконструкция здания музея Баккара в Париже.
 Поезд Евростар
 Kronenbourg 1664
 Оптическая мышь Майкрософта
 Philippe Starck condo in Toronto
 Штаб-квартира компании Asahi Breweries в Токио
 Volar, ночной клуб в Шанхае
 A (яхта) проекта Sigma
 1990 Restaurant Teatriz, Madrid
 1993 Groningen Museum
 2000 TASCHEN Book Store, Paris
 2001 Gaultier Shops, Paris and New York
 2001 Yoo Apartments, London
 2003 TASCHEN Book Store, Los Angeles
 1988 Ara (Flos)
 1989 Toothbrush (Fluocaril)
 1990 Miss Sissi (Flos)
 1990 W. W. Stool (Vitra)
 1990 Vase Mendini (Alessi)
 1990—1991 Juicy Salif (Alessi)
 1992 Louis XX (Vitra)
 1994 Lord Yo (Driade)
 1998 Hula Hoop (Vitra)
 1999 IBB, Gaoua, Yeza (Samsonite)
 1999 Starck Watches (Fossil)
 1999 Strange Thing (Cassina)
 1999 M.I.S.S. (Cassina with Sony)
 1999 Soft Egg (Driade)
 1999 Ero’s (Kartell)
 1999 Attila (Kartell)
 2000 Louis Ghost (Kartell)
 2000 La Boheme (Kartell)
 2005 Bedside Gun, Table Gun, Lounge Gun (Flos)
 2013 Велосипед-самокат Peugeot Cycles для городской прокатной системы Бордо (Pibal)
 2015 Наушники Parrot zik 2.0
 2015 Линия встраиваемой кухонной техники Gorenje by Starck
 2016 Смартфон Xiaomi Mi Mix
 2018 Интерьеры орбитальной станции Axiom Space

Награды 
 Люмино-оскар (Oscar de luminaire) (Париж, 1980)
 Trois premièrs prix au Neocon (Чикаго, 1986)
 Delta de Plaia (Барселона, 1986)
 Platinum Circle Award (Чикаго, 1987)
 Государственный гран-при за промышленное дизайнерство (Grand Prix National de la Création Industrielle) (Франция, 1988)
 Troix Prix pour les hotêls Royalton et Paramount de New York (США, 1988/1990)
 Officier des Arts et des Lettres (Франция, 1995)
 Design Zentrum NordRhein-Westfallen (Германия, 1995)
 Premio Internacional de Diseño (Барселона, 1995)
 Harvard Excellence in Design Award (США, 1997)
 Кавалер Ордена искусств и литературы (Франция, 1998)
 Кавалер Ордена Почётного легиона (Франция, 2000)
 Pratt Institute Black Alumni Award (США, 2001)
 Compasso d’Oro (Италия, 2001)
 Red Dot Best of the Best Award (2001)
 IF Design Award (2002)
 Observeur de Design d’Etoile (2002)

Примечания

Ссылки 
 Starck.com Официальный сайт дизайнера
 XO design house website
 Morgan’s Hotel Group
 Slideshow of Cafe Costes and Boutique Creeks
 Details about Phillipe Stark and his Alessi products
 BBC Imagine… A unique Exquisite Corpse which Philippe Starck has contributed artwork to
 Why design? Philippe Starck speaks at the TED Conference

Дизайнеры Франции
Промышленные дизайнеры
Сотрудники Axiom Space